Az 1957-es MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság kilencedik idénye. A sorozatban az előző évekhez hasonlóan négy géposztályban indulhattak a versenyzők, akár, a maitól eltérően, egyszerre többen is.

Versenynaptár

Az 500 cm³ végeredménye

A 350 cm³ végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye 

1957
Motogpvilagbajnoksag